Рацевичи:

 Рацевичи — аристократический польский род;
 Рацевичи — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.